Lully steht für:

 (8676) Lully, Asteroid des Hauptgürtels

Orte:
 Lully FR, Gemeinde im Kanton Freiburg, Schweiz 
 Lully VD, Gemeinde im Kanton Waadt, Schweiz
 Lully GE, Ortschaft im Kanton Genf, Schweiz
 Lully (Haute-Savoie), Gemeinde in Hochsavoyen, Frankreich

Lully ist der Familienname folgender Personen:
 Jean-Baptiste Lully (1632–1687), französischer Musiker und Komponist italienischer Herkunft
 Raymond Lully, bekannter als Ramon Llull (1232–1316), katalanischer Philosoph und Theologe

Siehe auch:
 Lully Foothills, Gebirgsgruppe auf der Alexander-I.-Insel in der Antarktis
 Lulie
 Lulli